Бока де Сан Антонио има више значења:

 Бока де Сан Антонио (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Бока де Сан Антонио (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику